Cikadu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikadu, Pemalang, by, 
 Cikadu, Sumedang, by, 
 Cikadu, Purwakarta, by, 
 Cikadu, Subang, by, 
 Cikadu, Bandung Barat, 
 Cikadu, Sukabumi, by, 
 Cikadu, Pandeglang, by, 
 Cikadu, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar